Termin CRTF ima više značenja.

 Demetilsferoiden O-metiltransferaza, enzim
 Organizacije za koralni greben,